

Geografia 
 Hansell – comune dell'Iowa, Stati Uniti d'America

Persone 
 Arthur Hansell – religioso statunitense
 Clarence Hansell – ingegnere statunitense
 Ellen Hansell – tennista statunitense
 Greg Hansell – giocatore di baseball statunitense
 Haywood S. Hansell – militare statunitense
 Ron Hansell – calciatore britannico
 Steve Hansell – ex cestista britannico
 Sven Hansell – musicologo statunitense
 Thomas Hansell – giocatore di cricket britannico